Als Sterntopologie bezeichnet man:

 in Rechnernetzen eine besondere Netzwerkkonfiguration,
 Schwach-*-Topologie, in der Mathematik eine besondere Topologie auf dem Dualraum eines normierten Raumes.